Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal acht officiële interlands in het jaar 1962. De nationale selectie stond onder leiding van de Hongaarse bondscoach Károly Soós.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1961/62
DDR-Oberliga 1962/63

Duits voetbalelftal
1962